Михаи́л Ве́тров:
 Ветров, Михаил Александрович (род. 1974) — российский дзюдоист.
 Ветров, Михаил Семёнович (1908—1970) — российский советский трубач и музыкальный педагог.
 Ветров, Михаил Сергеевич (1909—1980) — советский дипломат.